Balmaceda (spinnen), geslacht van springspinnen
 Balmaceda (familie), familie van de Baskisch-Chileense aristocratie
 Balmaceda (Chili), plaats in Chili
 Aeropuerto Balmaceda, vliegveld in Chili
 Monte Balmaceda, berg in Chili